Dashtaget är ett vattendrag i Armenien.   Det ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan.

Trakten runt Dashtaget består i huvudsak av gräsmarker. Runt Dashtaget är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Gegharkunik